Thliptodontidae är en familj av snäckor. Thliptodontidae ingår i ordningen Gymnosomata, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thliptodontidae 6 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Snäckor
Thliptodontidae

en:Clionidae
es:Clionidae
ko:클리오네
ja:クリオネ
ro:Clionidae
uk:Кліонові